Kvindernes moderne femkamp under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev afholdt i perioden 18.-19. august 2016.

Resultater

Referencer 

Damer